Příjmení Stadnyk () nosí více významných osobností:

 Andrij Stadnyk (* 1982) – bývalý ukrajinský zápasník – volnostylař
 Alina Stadnyk-Machyňová (* 1991) – ukrajinská zápasnice
 Marija Stadnyková (* 1988) – ukrajinská zápasnice od roku 2007 reprezentující Ázerbájdžán

Ukrajinská příjmení